Gauge kan avse:

 Gauge – ett mått på ett hagelgevärs kaliber, se Hagel (ammunition)
 Gaugesymmetri – den symmetriprincip som ligger bakom standardmodellens kvantmekaniska beskrivning av tre av de fyra fundamentala krafterna
 Gauge – ett engelskt mått på garntjocklek, se Denier
 American Wire Gauge –  ett amerikanskt system för dimensioner på elektriska ledare i kabel
Gauge – enhet för kanylers ytterdiameter
Gauge pressure – tryck i ett tekniskt system relativt omgivande tryck, i motsats till absoluttryck

Personer
 Gauge (porrskådespelare) (1980–), en amerikansk porrskådespelare